

Microarchitecture 
 Intel Core (microarchitecture)

Marque commerciale 

 Intel Core Solo
 Intel Core Duo
 Intel Core 2
 Intel Core 2 Solo
 Intel Core 2 Duo
 Intel Core 2 Quad
 Intel Core 2 Extreme
 Intel Core i3
 Intel Core i5
 Intel Core i7
 Intel Core i9
 Intel Core M

Voir aussi
 Liste des microprocesseurs Intel d'architecture Core

Core